Багато матеріалів мають добре охарактеризований показник заломлення, але ці показники сильно залежать від частоти світла.

Список